Saint-Aubert est le nom de plusieurs églises.

En France :
 Église Saint-Aubert, Avesnes-le-Sec
 Église Saint-Aubert, Proville
 Église Saint-Aubert, Sailly-lez-Cambrai
 Église Saint-Aubert, Sauchy-Lestrée

Eglise
Saint-Aubert